NSK je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Neue Slowenische Kunst, slovensko umetniško gibanje,
 Narodna in univerzitetna knjižnica v Zagrebu (), narodna knjižnica Hrvaške,
 NSK Ltd., japonski proizvajalec ležajev.